Sunflower est le nom anglais du tournesol, mais il désigne aussi :

 un comté et une rivière (affluent de la Yazoo) dans l'État du Mississippi aux États-Unis d'Amérique

Musique 
 Sunflower, un album des Beach Boys paru en 1970 ;
 Sunflower, un single de Post Malone et Swae Lee sorti en 2018 ;
 une maison d'édition de disques Sunflower Records de Los Angeles.

Cinéma 
 un personnage du dessin animé japonais Samurai champloo ;  
 , un film du Chinois Zhang Yang, sorti en 2005, ayant reçu le prix du meilleur réalisateur à Saint-Sébastien en cette même année ;
 , un film coréen produit par Kang Seok Beom, sorti en 2006.

Autres 
 Ferry Sunflower, une compagnie de navigation maritime japonaise.
 Sunflower (Mississippi)

Homonymie de titre